La Federation Cup 1980 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 18ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 32 nazionali. Il World Group si è giocato al Rot-Weiss Tennis Club di Berlino Ovest in Germania dell'Ovest dal 19 al 25 maggio e la finale ed è stata vinta dagli Stati Uniti che hanno battuto l'Australia.

Tabellone principale
Tutti i match si sono giocati al Rot-Weiss Tennis Club in Berlino Ovest in Germania dell'Ovest su campi in terra rossa.

Le squadre perdenti del 1º turno giocano i Turni di Consolazione

Finale

Turni di Consolazione

Collegamenti esterni